Port Victoria kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Port Victoria, South Australia, ort,

Kenya 

 Port Bunyala, ort, Busia,

Seychellerna 

 Victoria, Seychellerna, huvudstaden, English River, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar
Robotskapade Seychellernaförgreningar